Михаи́л Миха́йлович Девятья́ров (11 ноября 1985, Чусовой, Пермская область) — российский лыжник. Член олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Ванкувере. Сын олимпийского чемпиона Михаила Талгатовича Девятьярова. Основатель спортивного клуба Deviclub (совместно с братом Девятьяровым Валентином).

Спортивные достижения 
Чемпион России 2007 в спринте классическим стилем и серебряный призёр 2008 в спринте свободным стилем. Победитель этапа Кубка мира 2006/07 в Стокгольме в спринте на 1 км классическим стилем.  В 2013 году победитель командного спринта свободным стилем в Либерец (Чехия). Серебряный призер кубка Восточной Европы по лыжным гонкам в 2016 году.

Статистика выступлений в Кубке мира

Экипировка 
Использует лыжи «Fischer». Крепления и ботинки «Salomon». В 2021 году заключил спонсорский контракт с производителем лыжной обуви «Spine».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте зимних олимпийских игр 2010

Лыжники России
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года